Астапчик:

 Астапчик, Владимир Петрович (Владимир Гой; род. 1955) — латвийский русскоязычный писатель.
 Астапчик, Сергей Леонидович (род. 1973) — белорусский футболист, вратарь.
 Астапчик, Станислав Александрович (1935—2015) — советский и белорусский учёный-материаловед, академик АН Белорусской ССР, лауреат Государственной премии СССР.